Anthurus är ett släkte av svampar. Anthurus ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Stinksvampar
Anthurus